Hüssy ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Rudolf Hüssy (1918–2004), Schweizer Offizier  
 Oskar Hüssy (1903–1964), deutscher Politiker (NSDAP)
 René Hüssy (1928–2007), Schweizer Fußballspieler und -trainer